Urgent Cargus este o companie de curierat rapid din România.
Compania a fost cumpărată de DHL în 2008, de la foștii proprietari, Augustin Pleșea și Carmina Dumitrescu, pentru o sumă estimată la 50 milioane Euro.
În anul 2007, Cargus deținea o cotă de piață de 25%.
Cargus a fost înființată în anul 1991, fiind prima companie privată de curierat din România.

Număr de angajați în 2007: 2.000

Cifra de afaceri în 2007: 26 milioane euro

Note

Legături externe 
www.urgentcargus.ro - Site web oficial

Companii de curierat din România